Карамурзинский () — аул в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края России.

География 
Расположен на левом берегу реки Кубань, в 20 км к север-западу от районного центра — Кочубеевское и в 63 км к юго-западу от Ставрополя.

Граничит с землями населённых пунктов: Галицино на западе, Ураковский на востоке и Балахоновское на юго-востоке.

Средние высоты на территории аула составляют около 250 метров над уровнем моря. Рельеф местности преимущественно холмисто-равнинный, прибрежная зона изрезана балками.

История 
Аул основан в 1866 году (по другим данным в 1770 году) братьями Альгереем (Адиль-Гереем) и Баткереем (Батыр-Гереем) Карамурзиными.

9 февраля 1918 года в ауле была установлена советская власть.

25 октября 1961 года исполком Ставропольского крайсовета депутатов трудящихся, рассмотрев ходатайство Кочубеевского райисполкома, принял решение: образовать на территории района Балахоновский сельский совет с центром в селе Богословском, передать в состав сельсовета сёла Богословское, Галицино, хутор Ураковский и аул Карамурзинский, исключив их из состава Заветненского сельсовета.

До 16 марта 2020 года аул входил в упразднённый Балахоновский сельсовет.

Население 

 Национальный состав

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Инфраструктура 
 Детский сад № 24 «Солнышко»
 Средняя общеобразовательная школа № 17. Открыта 2 сентября 1966 года
 Карамурзинская сельская библиотека. Открыта 12 сентября 1948 года как изба-читальня.
 Фельдшерско-акушерский пункт

Кладбища 
В границах аула расположены 2 вероисповедальных (мусульманских) открытых кладбища площадью 11 700 м² и 44 100 м².

Примечания 

Населённые пункты Кочубеевского района